Евге́ний Ива́нович Но́сов (15 января 1925 — 14 июня 2002, Курск) — русский и советский писатель, художник-оформитель. Герой Социалистического Труда (1990). Кавалер двух орденов Ленина (1984, 1990). Лауреат Государственной премии РСФСР им. М. Горького (1975). Член Союза писателей СССР, редколлегий журналов «Наш современник», «Подъём» и «Роман-газеты».

Биография 
Евгений Носов родился 15 января 1925 года в селе Толмачево . Шестнадцатилетним юношей пережил нацистскую оккупацию. Окончил восьмой класс и после Курского сражения (5 июля — 23 августа 1943 года) ушёл на фронт в артиллерийские войска, став наводчиком орудия, воевал в армии маршала К. К. Рокоссовского. Участвовал в операции «Багратион», в боях на Рогачёвском плацдарме за Днепром. Воевал в Польше.

В боях под Кёнигсбергом 8 февраля 1945 года был тяжело ранен и День Победы встречал в госпитале в Серпухове, о чём позже написал рассказ «Красное вино победы» (1962). Выйдя из госпиталя, получил пособие по инвалидности.

После войны окончил среднюю школу. Уехал в Казахстан, в город Талды-Курган, работал цинкографом, художником-оформителем и литературным сотрудником в газете «Семиреченская правда». Начал писать прозу.

В 1951 году Евгений Носов вернулся в Курск и стал трудиться в редакции газеты «Молодая гвардия», где последовательно заведовал отделами рабочей молодёжи, сельской молодёжи и комсомольской жизни. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А. М. Горь­ко­го (1962). В 1980-х годах был членом редакционной коллегии журнала «Роман-газета». Избирался членом правления Союзов писателей СССР и России. Член Академии российской словесности (1996). За выдающиеся заслуги в развитии советской литературы и плодотворную общественную деятельность Евгению Ивановичу Носову в 1990 году было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Ранние повести и рассказы Носова посвящены труженикам села, русской природе. Книга «На рыбачьей тропе» — сборник рассказов, в которых картины природы соединяются с бытовыми зарисовками и раздумьями героев, живущих часто воспоминаниями о войне.
Ценитель природы, Носов был замечен в морозные дни за развешиванием призывов к людям покормить птиц. На могиле так и попросил написать: «Покормите птиц», что и было исполнено.

Е. И. Носов умер 14 июня 2002 года. Похоронен на Никитском кладбище в Курске.

Семья 
 Жена — Валентина Родионовна Ульянова (1924)
 Сын — Евгений (1948), конструктор
 Дочь — Ирина (1954), инженер-конструктор .

Творчество 
Евгения Носова можно отнести к представителям «деревенской прозы» и к не менее значимой в литературе XX века «окопной правде». Важнейшие его темы — военная и деревенская.

В 1957 году — первая публикация: рассказ «Радуга» опубликован в курском альманахе.

В 1958 году вышла его первая книга рассказов «На рыбачьей тропе».

В 1959 году он написал ставший впоследствии широко известным рассказ «Кукла».

В 1961 году поступил на Высшие литературные курсы в Москве. В 1962 году вернулся в Курск, стал профессиональным писателем.

Много печатался в журналах «Наш современник», «Новый мир», где вышли лучшие его рассказы и повести, занявшие достойное место в русской литературе.

Большой успех имела повесть «Усвятские шлемоносцы» (1980); в 1986 году под этим названием вышел сборник его повестей и рассказов; в том же году — книга очерков «На дальней станции сойду»; в 1989 году — книга рассказов для младших школьников «Где просыпается солнце»; в 1990 году — повести и рассказы «В чистом поле»; в 1992 году — книга рассказов для старших школьников «Красное вино победы».

Сочинения 
 1983 — «Избранные произведения» (в двух томах). — : Советская Россия
 1989 — «Избранные произведения» (в двух томах). — : Художественная литература

 1957 — «Живое пламя»
 1958 — «На рыбачьей тропе»
 1959 — «Рассказы»
 1959 — «Кукла»
 1961 — «Тридцать зёрен»
 1965 — «Где просыпается солнце?»
 1968 — «В чистом поле за просёлком»
 1971 — «Берега»
 1971 — «Красное вино победы», сборник рассказов
 1974 — «Мост»
 1977 — «Шумит луговая овсяница»
 1977 — «Усвятские шлемоносцы»
 1985 — «Травой не порастёт»… Повесть, рассказы.
 1990 — «В чистом поле»
 2000 — «Вечерние стога». Рассказы, повесть.

Фильмы 
 «Пятый день осенней выставки». Режиссёр А. Разумовский. 1969.
 Короткометражный фильм «Варька» (ТО «Экран», 1971) по мотивам одноимённого рассказа. Режиссёр Т. Папастергиу.
 «Красное вино победы», поставлен режиссёром Эдуардом Дмитриевым в 1990 году.
 По повести «Усвятские шлемоносцы» снят кинофильм «Родник» (режиссёр А. Сиренко) и фильм-спектакль Куйбышевского академического театра драмы «Усвятские шлемоносцы» (1982 год, режиссёр П. Л. Монастырский).
 По лирическим рассказам Носова в 1981 году снят фильм «Цыганское счастье» (режиссёр C. П. Никоненко)
 «Объездчик. Особый случай». Киноальманах. Режиссёры: А. Бибарцев, Г. Нолль, В. Пендраковск в 1983 году. (По мотивам рассказа Е. Носова «Объездчик»).
 «Шопен. Соната номер два». Художественный фильм. Режиссёр К. Антропов.1993.

Цитаты 

Повествование и все описания Носова отличаются уравновешенностью. Его произведения посвящены в основном людям современной среднерусской деревни; время от времени он включает в ткань повествования эпизоды из времён Второй мировой войны. Герои повестей и рассказов Носова — это люди из народа, тесно связанные с природой. Носов описывает будничные события, в которых намечаются человеческие судьбы; ему лучше всего удаётся постепенное развитие характера или раскрытие его в ходе событий, ненавязчиво, шаг за шагом.</blockquote>

И как же Носов удерживался, чтобы не дать себя согнуть в заказную советскую казёнщину? Его сохраняла душевная чистота и природная недекларативная тихость: он и не претендовал отличиться перед начальством.

Надо было автору отдалиться на десятилетия общественного забытья воинов, оттеснения ветеранов, бесприютности фронтовиков, стыдливости за боевые ордена, уже не нужные, почти смешные, когда молодёжь в забаву пляшет около «вечного огня», молодым оркестрантам в изневолю исполнять траурный марш, и никому-никому не памятны, не известны высеченные на обелисках имена — малая доля их, кто по случайности не канул в полное беззвестье. Надо было пережить эти десятилетия, чтобы Носов сперва единожды описал нашего убитого, повисшего на немецкой колючей проволоке, у всех на глазах провисевшего так всю зиму.

Премии и награды 

 Герой Социалистического Труда (1990)
 два ордена Ленина (1984, 1990)
 два ордена Отечественной войны II степени (28.2.1945; 20.12.1987)
 два ордена Трудового Красного Знамени
 орден Красной Звезды (27.10.1944; был представлен к ордену Отечественной войны II степени))
 орден «Знак Почёта»
 медаль «За отвагу» (10.10.1944)
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 золотая медаль «Серп и Молот» (1990)
 Государственная премия РСФСР имени М. Горького (1975) — за «Шумит луговая овсяница»
 премии журнала «Наш современник» (1973 год)
 премия «Литературной газеты» (1988 год)
 премия газеты «Правда» (1990 год)
 Международная премия имени М. А. Шолохова в области литературы и искусства (1996 год)
 премия журнала «Юность» (1997 год)
 премия «Москва — Пенне» (1998 год)
 премия имени А. П. Платонова «Умное сердце» (2000 год)
 премия Александра Солженицына (2001 год) — «…чьи произведения в полновесной правде явили трагическое начало Великой Отечественной войны, её ход, её последствия для русской деревни и позднюю горечь пренебрежённых ветеранов»
 пенсия Президента РФ (с 1995 года)
 Почётный гражданин Курска

Память 
 Через три года после смерти писателя, в Курске, в небольшом сквере (на углу улицы Челюскинцев) неподалёку от дома, где жил Евгений Носов (ул. Блинова, 2/2), был установлен памятник работы мастерской курского скульптора, заслуженного художника РФ Владимира Бартенева.
 В 2004 году вступило в силу «Положение о премии губернатора Курской области в области литературы имени Е. И. Носова». Премия губернатора Курской области присуждается по результатам открытого литературного конкурса имени Евгения Носова. Конкурс проводится один раз в три года

Примечания

Литература 
 Калашников В. А. Носов Е.  // Краткая литературная энциклопедия. Т. 5: Мурари — Припев. — : Сов. энцикл., 1968. — Стб. 344—345.
 Чалмаев В. А. Храм Афродиты. Творческий путь и мастерство Е. Носова. — , 1972;
 
 
 Книга о Мастере: Холмы и берега Е. Носова: очерки о творчестве. — Курск, 1998.

Ссылки 
 Евгений Носов на moskvam.ru
 Биография Носова на litra.ru 

Русские писатели XX века
Лауреаты премии Александра Солженицына
Почётные граждане Курска
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Писатели-соцреалисты
Писатели-деревенщики
Члены Союза писателей СССР
Похороненные на Никитском кладбище